Sophie van Bourbon (Versailles, 5 augustus 1776 — aldaar, 5 december 1783) was de oudste dochter van koning Karel X van Frankrijk en Maria Theresia van Savoye.

Biografie 
Sophie werd geboren op het Kasteel van Versailles als de eerste dochter van Karel X van Frankrijk, de jongste broer van koning Lodewijk XVI van Frankrijk. Haar moeder was prinses Maria Theresia van Savoye (beter bekend als Marie Thérèse in Frankrijk), dochter van Victor Amadeus III van Sardinië en Maria Antonia van Spanje.

Ze stond in Frankrijk bekend als Mademoiselle d'Artois en wordt, vooral daarbuiten, ten onrechte Sophie genoemd. Ze stierf in 1783 en werd zeven jaar oud. Ze ligt begraven in de Basiliek van Saint-Denis, de begraafplaats van de meeste leden van het Huis Bourbon. Op het kasteel van Versailles hangt een portret van prinses Sophie, geschilderd door Élisabeth Vigée-Le Brun. Ruim vijftig jaar na haar dood zou Sophies vader de Franse troon bestijgen.

Huis Bourbon
Bourbon, S